Le terme Klock désigne notamment :

Personnalités

 Ben Klock, un DJ allemand
 Joseph Klock (1908-1967), un homme politique français
 Kaspar Klock (1583-1653), juriste et homme d'État allemand

Toponymes

 
Ruisseau Klock, un affluent du Lac Simard (Témiscamingue)/rivière des Outaouais, coulant dans Laforce, dans la MRC Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.